Slibowitz bezeichnet:

 einen Obstbrand, siehe Sliwowitz
 einen Ort in Tschechien, siehe Slibovice

Siehe auch: